Жан-Батист Колинс ( ; ,  — , ) — бельгийский скрипач, композитор, музыкальный педагог.

В возрасте восьми лет был принят в Брюссельскую консерваторию, учился у Николя Вери и Ламбера Меертса.

На протяжении многих лет начиная с пятнадцатилетнего возраста был солистом в оркестре театра Ла-Монне. Гастролировал как солист по всей Европе, в 1873 г. с успехом провёл лондонские гастроли, включая концерт в Хрустальном дворце, и выступил в Париже с оркестром Жюля Падлу. С 1863 г. преподавал в Брюссельской консерватории, среди его учеников Морис Сонс. Дирижировал оркестром консерватории (в том числе на торжественном концерте по случаю визита Ференца Листа в 1882 г.), выступал в составе струнного квартета консерватории (с Енё Хубаи, Дезире ван Стивортом и Жозефом Серве), в 1882—1883 гг. также в составе фортепианного трио, с Серве и Юлиушем Зарембским.

Автор опер «Сэр Уильям» (1877) и «Капитан Раймон» (1877), разнообразных скрипичных сочинений. Редактировал издание скрипичных сонат Г. Ф. Генделя.

Имя Колинса носит улица () в Икселе.

Примечания 

Скрипачи Бельгии
Композиторы Бельгии
Академические музыканты Бельгии